Monjou steht für:

 Monjou (Bamum), Herrscher im Königreich Bamum

Monjou ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Wilhelm von Monjou, preußischer Major im Siebenjährigen Krieg